Восприи́мчивость — способность заряда взрывчатого вещества (ВВ) к взрыву при воздействии на него ударной волны от взрыва другого заряда. Наиболее широко эта характеристика применяется для оценки надёжности инициирования взрыва при воздействии штатных средств взрывания.

Возбуждение взрыва ударной волной может происходить:
 при непосредственном контакте одного заряда с другим, в этом случае количественным критерием восприимчивости является  минимальная масса детонатора (или бустера), обеспечивающая передачу детонации; для чувствительных ВВ используется фульминат ртути (гремучая ртуть), для низкочувствительных — прессованные тротиловые шашки
 через промежуток между ними (обычно воздушный, реже — водный), в этом случае определяется максимальное расстояние, при котором передаётся детонация.

Восприимчивость в граммах гремучей ртути составляет:
 гексоген — 0,14 г
 тринитротолуол — 0,15
 аммонит № 6ЖВ — 0,17
 аммонит ПЖВ-20 — 0,28

Восприимчивость многих промышленных гранулированных ВВ составляет 1—10 г прессованного тротила, а водонаполненных — 50—100 г.

Важной характеристикой также является восприимчивость к таким средствам взрывания, как капсюль-детонатор и детонирующий шнур.

Взрывчатые вещества